Csehország
 Březová, település a Karlovy Vary-i kerület Karlovy Vary-i járásában
 Březová, város a Karlovy Vary-i kerület Sokolovi járásában
 Březová, település a Közép-csehországi kerület Berouni járásában
 Březová, Úmonín község része a Közép-csehországi kerület Kutná Hora-i járásában
 Březová, település a Morva-sziléziai kerület Opavai járásában
 Březová, település a Zlíni kerület Uherské Hradiště-i járásában
 Březová, település a Zlíni kerület Zlíni járásában
 Březová nad Svitavou, település a Pardubicei kerület Svitavyi járásában
 Březová-Oleško, település a Közép-csehországi kerület Nyugat-prágai járásában

 Horvátország
 Brezova, település Sveti Križ Začretje községben, Krapina-Zagorje megyében
 Brezova Glava, település Károlyváros községben, Károlyváros megyében
 Brezova Gora, település Bednja községben, Varasd megyében

 Szerbia
 Brezova, település Ivanjica községben, a Moravicai körzetben
 Brezova, település Kraljevo községben, a Raškai körzetben

 Szlovákia
 Brezová pod Brádlom, Berezó város szlovák neve a Trencséni kerület Miavai járásában
 Silická Brezová, Szádvárborsa falu szlovák neve a Kassai kerület Rozsnyói járásában

 Szlovénia
 Brezova, település a Savinjska régió Celje községében